Джордж Мо́рган (, 28 июня 1924 — 7 июля 1975) — американский певец в стиле кантри, штамповавший хиты с конца 1940-х по 1970-е годы.

Музыкальный сайт AllMusic называет Джорджа Моргана «великим кантри-крунером в традиции Эдди Арнольда, которого он заменил на Grand Ole Opry в 1948 году».

Его первый хит —  — в апреле 1949 года поднялся на 1 место в кантри-чарте «Билборда» и провёл на вершине три недели.

Его дочь  — тоже кантри-певица. Она дебютировла на Grand Ole Opry ещё при его жизни, но добилась успеха уже позже, в конце 1980-х. Джордж Морган умер в июле 1975 года после сердечного приступа. В 1979 годы в чарты попал его посмертный дуэт с дочерью, который назывался «I’m Completely Satisfied with You».

В 1998 году Джордж Морган был включён в Зал славы кантри.

Дискография 
 См. «George Morgan (singer) § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 Джордж Морган на сайте AllMusic
 Биография Джоржджа Моргана на сайте CMT
 Биография Фэрона Янга на сайте Зала славы кантри

Родившиеся в 1924 году
Умершие в 1975 году
Певцы и певицы США
Кантри-музыканты США
Певцы и певицы XX века
Члены Зала славы кантри
Члены Grand Ole Opry
Исполнители Columbia Records
Исполнители Starday Records
Умершие от инфаркта миокарда
Родившиеся в округе Хамфрис (Теннесси)